TZS – codice valutario ISO 4217 dello Scellino tanzaniano, valuta della Tanzania

en:TZS